Konkordat 1933 steht für:

 Reichskonkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich
 Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich, 1933/1934